Puerto de la Luz kan syfta på följande platser:

Mexiko 

 Puerto de la Luz, Mexiko, ort, Querétaro Arteaga, Cadereyta de Montes,

Spanien 

 Puerto de la Luz (hamn), Kanarieöarna, Provincia de Las Palmas, 

Robotskapade Mexikoförgreningar
Robotskapade Spanienförgreningar